Het tennis mannen enkelspel op de Pan-Amerikaanse Spelen 1999 werd gehouden van 29 juli tot en met 5 augustus op het complex van de Winnipeg Lawn Tennis Club in Winnipeg. Titelverdediger was de Argentijn Hernán Gumy.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Legenda 
A = Alternatief
INV = Invitatie
DSQ = Gediskwalificeerd
R = Gestopt / opgegeven
W/O = Walk-over

Eindfase

Zie ook
Tennis op de Pan-Amerikaanse Spelen 1999 (vrouwen)

Tennis op de Pan-Amerikaanse Spelen 1999